Yomra (district), een Turks district in de provincie Trabzon
 Yomra (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Yomra